Худжанди́, Ходженди или Ходжанди () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на происхождение из Худжанда (совр. Таджикистан).
 Абу Махмуд аль-Ходжанди (ок. 940 — ок. 1000) — среднеазиатский (персидский) математик и астроном.
 Камаль Худжанди (1321—1401) — персидский поэт-мистик, суфий.
 Абу Сахль Худжанди (XI век) — персидский визирь при Газневидах.
  (XIV—XV века) — персидский поэт.
  (XIV век) — писатель и правовед из Худжанда.
  (XV век) — ханафитский правовед.
  (род. 1964) — таджикская поэтесса и писательница.
  (род. 1982) — французский комедиант и актёр персидского происхождения.